Villa Löbbecke (auch Löbbeckes Villa oder Löbbecksche Villa) steht für folgende Bauwerke in Braunschweig:
 Villa Bierbaum, erbaut 1805, abgerissen 1961
 Villa Löbbecke (Uhde) auf Löbbeckes Insel, erbaut 1881

Siehe auch:
 Löbbeckes Insel